Конфалоньери () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Конфалоньери, Диего (род. 1979) — итальянский фехтовальщик-шпажист, призёр чемпионатов мира, Европы и Олимпийских игр.
 Конфалоньери, Карло (1893—1986) — итальянский куриальный кардинал, декан Коллегии кардиналов.
 Конфалоньери, Коррадо, более известный как Конрад из Пьяченцы (1290—1351) — итальянский отшельник-францисканец, святой.
 Конфалоньери, Мария Джулия (род. 1993) — итальянская велогонщица, чемпионка Европы в гонке по очкам 2018 года.
 Конфалоньери, Федерико (1785—1846) — ломбардский патриот, один из борцов за освобождение Италии.